Torre Angioina – struttura fortificata ad Atella nella provincia di Potenza, Basilicata
 Torre Angioina – struttura fortificata a Colletorto nella provincia di Campobasso, Molise
 Torre Angioina – struttura fortificata a Leonessa nella provincia di Rieti, Lazio